Jaume Grau i Masbernat (n.1960), periodista i escriptor català.
 Jaume Grau Casas (1896-1950), esperantista i poeta català.
 Jaume Grau Castellà (s.XIX-1922), periodista esportiu català.
 Jaume Grau Ciscar (n.1997), futbolista valencià.